Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), в мире также известно как EMERCOM (от «Emergency Control Ministry») — федеральное министерство, имеющее в составе федеральную противопожарную службу, профессиональную аварийно-спасательную службу (ПАСС), спасательные воинские формирования. В ведении МЧС России находятся военизированные горноспасательные части, военизированные противофонтанные части.

Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое ручное стрелковое и иное оружие.

В МЧС входит федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы.

В МЧС России предусмотрена как государственная гражданская, так и военная служба.

МЧС России осуществляет около 25 % от общего числа всех проверок в стране.

Деятельность в области чрезвычайных ситуаций 
В соответствии с главой 1 Положения МЧС России утверждённым Указом президента РФ от 11 июля 2004 № 868 — МЧС России осуществляет государственный контроль и меры реагирования по обеспечению пожарной безопасности, возбуждает дела по ст. 20.4 КоАП.

Сергей Шойгу:

Мы не собирались создавать министерство в том виде, в котором оно существует сейчас. Планировали отряд численностью примерно в пятьсот человек, состоящий из очень хорошо образованных, подготовленных и оснащённых профессионалов, которые могли бы реагировать на серьёзные чрезвычайные ситуации вроде Чернобыля или землетрясения в Спитаке.

Владимир Пучков, министр

В ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной со взрывом на шахте «Северная» 26.02.2016 г. (г. Воркута, Республика Коми), в результате которой погибло 35 и пострадало 14 человек, установлено, что действующая организационная структура органов управления и сил местного пожарно-спасательного гарнизона многоступенчатая, имеет многочисленные избыточные звенья управления, необоснованно завышенную численность управленческого персонала и контрольно-надзорных подразделений, что не обеспечивает эффективное решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Александр Чуприян, заместитель министра

Никакой повышенной готовности не существует. Как был мизер в карауле, так он и остался, ничего мы не усилили, никакой дополнительной техники не включили. И вот это лукавство, которое пронизывает всю систему, оно с удовольствием кушается на каждом уровне от главного управления до регионального центра, от регионального центра до НЦУКСа. Мы играемся, вот и всё…

Отрывок из этого выступления цитировал, в том числе, официальный печатный орган Правительства Российской Федерации.

В рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций занимается:
 мониторингом, лабораторным контролем и прогнозированием чрезвычайных ситуаций;
 предупреждением и тушением пожаров;
 предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации;
 координацией деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации.

Военнослужащих в МЧС России — 7230 человек (по состоянию на 1 июля 2014 г.), сотрудников ФПС — 151 000 человек.

Мониторинг, лабораторный контроль и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
Распоряжением Президента Российской Федерации от 20 марта 2000 г. № 86-рп была поддержана инициатива МЧС России по созданию системы мониторинга и прогнозирования ЧС и определён порядок ее создания. Она получила название «Система мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (СМП ЧС). Положение о системе мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера одобрено Межведомственной комиссией по ликвидации чрезвычайных ситуаций и утверждено Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий (Приказ МЧС России от 12.11.2001 № 483). В соответствии с Положением цель СМП ЧС — своевременное выявление причин возникновения чрезвычайных ситуаций, определение возможных масштабов и характера развития чрезвычайных ситуаций, выработка рекомендаций для принятия необходимых мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчению их социально-экономических последствий. Головным учреждением в части методического руководства системой был определён Центр «Антистихия».

В 2008 г. Минкомсвязи России и МЧС России разработали концепцию создания системы «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. Говорилось о том, что переход служб и ведомств на эту систему повысит оперативность реагирования и улучшит их взаимную скоординированность (а значит, снизит ущерб от чрезвычайных ситуаций), и что время ожидания по экстренным звонкам не должно превышать 8 секунд. После того, как концепция получила одобрение Правительства Российской Федерации, МЧС России и Минкомсвязи России более двух лет потратили на разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти, которые должны были отвечать за её реализацию. В 2011 году системы «112» функционирует только на территории Курской области.

Информация обо всех происшествиях, на которых работают спасатели и пожарные, через Главное управление МЧС России по субъекту федерации и региональный центр МЧС России обобщается для МЧС России. На уровне региона ещё существует градация, что делали муниципальные службы спасения, краевая служба, пожарные. На следующих этапах вся статистика обезличивается. В результате МЧС России сообщает о работе всех аварийно-спасательных формирований страны, не уточняя, какая часть работы сделана подразделениями, входящими в структуру МЧС России, а какая муниципальными, областными, краевыми, республиканскими службами спасения. В результате в СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС России, которая в пресс-релизах называет всех работников экстренных служб «спасателями», объявляют, что на место аварии прибыли «спасатели МЧС», при работе на месте пожарной охраны (в том числе частной), муниципальных и областных служб спасения.

Предупреждение и тушение пожаров 
Государственная противопожарная служба входила в МЧС России в 2002…2004 годах. C 1 января 2005 года Государственная противопожарная служба имеет две составляющих: федеральную противопожарную службу и противопожарную службу субъектов Российской Федерации. В МЧС России входит только федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы.

Тушение природных пожаров не является законодательно закреплённой функцией МЧС. Однако в результате пропаганды и агитации МЧС России большинство граждан считает, что МЧС России является главным борцом с лесными пожарами — несмотря на то что абсолютное большинство лесных пожаров тушится работниками лесохозяйственных организаций, а роль МЧС России в тушении пожаров на природных территориях незначительна. Статистическая информация о пожарной обстановке в лесах страны, собираемая органами лесного хозяйства, на сайте МЧС России появляется раньше, чем на сайте Рослесхоза (а ещё несколько лет назад эту информацию вообще можно было получить только в МЧС России). Широко распространённое представление о том, что за борьбу с лесными пожарами отвечает в первую очередь МЧС России, способствовало разрушению отраслевой (лесной) системы борьбы с лесными пожарами в последние годы.

В 2004 году в рамках административной реформы противопожарные службы субъектов Российской Федерации были выведены из состава МЧС России. На 2010 из общего числа пожарных в России в составе МЧС России служило около 50 %. На территории России существуют более 400 спасательных служб и формирований (без учёта пожарных подразделений железнодорожного транспорта), около 30 из них входит непосредственно в МЧС России.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах

Координация деятельности по поиску и спасению людей на водах

Силы постоянной готовности федерального уровня 
В силы постоянной готовности федерального уровня от МЧС России входят:
 Национальный центр управления в кризисных ситуациях (ФКУ НЦУКС) (орган повседневного оперативного управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в г. Москве;
 Центральный аэромобильный спасательный отряд в г. Жуковском (Московская область);
 поисково-спасательные службы;
 центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» в г. Москве;
 отдельные вертолётные отряды и отдельные смешанные авиационные эскадрильи;
 региональные специализированные отряды по тушению крупных пожаров Государственной противопожарной службы в г. Реутове (Московская область), Хабаровске, Екатеринбурге, Красноярске, Петропавловске-Камчатском, Новосибирске и в пос. Кулешовка (Ростовская область).

Кроме МЧС России, в силы постоянной готовности входят службы и организации Росатома, Минсельхоза России, Минстроя России, Минэнерго России, Минтранса России, Росжелдора, Минздрава России, Росгидромета, Рослесхоза, Всероссийской службы медицины катастроф.

Территориальные органы 

В составе МЧС России находятся Головные главные управления МЧС России (ГУ МЧС по Москве, Санкт-Петербургу, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Свердловской областям, Приморскому и Ставропольскому краям) и главные управления для каждого субъекта федерации.

Гражданская оборона

Спасательные воинские формирования 
 
 Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), г. Москва;
 Спасательные центры:
 Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» (войсковая часть 35489), п. Мосрентген, г. Москва;
 Ногинский спасательный центр (войсковая часть 84411), г. Ногинск Московской области;
 Невский спасательный центр (войсковая часть 01630), г. Колпино, г. Санкт-Петербург;
 Тульский спасательный центр (войсковая часть 11349), п. Кураково Ленинского района Тульской области;
 Донской спасательный центр (войсковая часть 11350), п. Ковалёвка Аксайского района Ростовской области;
 Волжский спасательный центр (войсковая часть 73403), г. Самара;
 Сибирский спасательный центр (войсковая часть 52987), р. п. Коченёво Новосибирской области;
 Уральский учебный спасательный центр (войсковая часть 63330), п. Новогорный, г. Озёрск Челябинской области;
 Амурский спасательный центр (войсковая часть 52985), с. Матвеевка Хабаровского района Хабаровского края;
 Камчатский спасательный центр (войсковая часть 44138), п. Раздольный Елизовского района Камчатского края;
 Авиационно-спасательные центры:
 Авиационно-спасательный центр Южного регионального центра МЧС России, г Ростов-на-Дону
 Авиационно-спасательный центр Северо-западного регионального центра МЧС России, г. Санкт Петербург (а/п Пулково)
 Жуковский авиационно-спасательный центр (центральный), г. Жуковский Московской области;
 Хабаровский авиационно-спасательный центр, г. Хабаровск;
 Красноярский авиационно-спасательный центр (войсковая часть 15543), г. Красноярск
 Рузский центр обеспечения пунктов управления (ЦОПУ) (войсковая часть 73407), Рузского района Московской области;
 Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Коммерческие услуги

Официальные 
В марте 2015 глава МЧС России Владимир Пучков на заседании коллегии МЧС России заявил о намерении расширить перечень услуг, которые подразделения ведомства смогут оказывать на платной основе.

В настоящее время на платной основе МЧС России оказывает услуги по тушению лесных пожаров, подвозу воды для заполнения пожарных водоемов, выставлению постов для обеспечения пожарной безопасности, выполняет электромонтажные, столярные, кузнечные, электросварочные работы, оказывает услуги по организации отдыха и осуществляет большое количество других услуг.

История

СССР 
В СССР защитой населения и территорий при ведении военных действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера занималась пожарная охрана в составе НКВД СССР далее МВД СССР, а также система гражданской обороны. Население и народное хозяйство защищалось в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, проводились спасательные и другие неотложные работы при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий (катастроф) и в очагах поражения. Тушение крупных природных пожаров в Подмосковье в 1972 г. потребовало привлечения значительных сил и средств гражданской обороны к решению задач мирного времени. В связи с этим, в 1974 г. Правительство СССР приняло постановление «Об использовании в мирное время невоенизированных формирований гражданской обороны». Авария на Чернобыльской АЭС, ряд других аварий и катастроф привели к созданию руководством СССР и РСФСР органов управления для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Постановлением Совета Министров СССР от 21.11.1990 N 1175 была создана Государственная комиссия Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям. Комиссия возглавлялась Догужиевом В. Х. Расформирована в связи с распадом СССР в декабре 1991 года. Постановление Совета Министров СССР от 15 декабря 1990 г. № 1282 утвердило положение «О государственной общесоюзной системе по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях».

17 июля 1990 года постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР принято решение об образовании Российского корпуса спасателей. 27 декабря 1990 года постановлением Совета министров РСФСР № 606 образован Российский корпус спасателей (РКС). Эта дата считается основанием МЧС России. 17 апреля 1991 года Президиум Верховного Совета утвердил назначение руководителем Сергея Шойгу. 19 ноября 1991 года, на базе Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям и Штаба гражданской обороны РСФСР, был образован Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР. В комитет было передано имущество и штаты Гражданской обороны Министерства обороны СССР и Государственной комиссии СССР по чрезвычайным ситуациям.

Россия 
Органы власти СССР прекратили существование 25—26 декабря 1991 года.

В марте 1992 года Россия подписывает Конвенцию о трансграничном воздействии промышленных аварий в которой для готовности к чрезвычайным ситуациям в целях ликвидации последствий промышленных аварий обязуется создать компетентный орган.

30 сентября 1992 года Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР был реорганизован в Государственный комитет Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В него были включены контрольно-спасательные пункты ВЦСПС (созданы в 1958 году) и контрольно-спасательные службы ВЦСПС, созданные на 15 лет позже.

10 января 1994 года Государственный комитет Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий был преобразован в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Возглавил новое министерство Сергей Кужугетович Шойгу.

1 января 2002 года 278 тысяч сотрудников Государственной противопожарной службы вошли в состав МЧС России, имевшего до этого численность 70 тысяч сотрудников.

Административная реформа возложила функции по организации тушения пожаров в населенных пунктах и проведение большинства аварийно-спасательных работ на органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В 2005 году были выведены из состава МЧС силы и средства, на базе которых создали противопожарные службы субъектов Российской Федерации и государственные аварийно-спасательные службы субъектов Российской Федерации.

Научно-исследовательские учреждения 
 Центр стратегических исследований гражданской защиты (ЦСИ ГЗ)
 Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС)
 Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны (ВНИИ ПО)
 Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (Центр «Антистихия»)
 Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова (ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова)

Высшие учебные заведения 
МЧС в качестве федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, занимается подготовкой кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.

 Академия гражданской защиты МЧС России
 Академия Государственной противопожарной службы МЧС России (АГПС МЧС России)
 Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России  
Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России
 Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы МЧС России
 Сибирская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы МЧС России
 Воронежский институт повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России
 Дальневосточная пожарно-спасательная академия МЧС России (филиал Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России)

В составе АГПС МЧС России находился Институт культуры МЧС России, включавший в себя:
 отдел кинематографического искусства;
 отдел культурно досуговой-деятельности;
 отдел литературного творчества;
 отдел театрального искусства;
 отдел телевидения и кино;
 отдел хореографического искусства;
В 2018 году принято решение о ликвидации Института культуры.

Руководство 
После даты назначения или освобождения от должности стоит номер соответствующего постановления или распоряжения Правительства Российской Федерации (отмечены в примечаниях), указа или распоряжения Президента Российской Федерации.

Министры 
  генерал армии Шойгу Сергей Кужугетович (20 января 1994 г., № 171 — 11 мая 2012 г., № 616);
 действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Цаликов Руслан Хаджисмелович () (11—17 мая 2012 г.);
 генерал-лейтенант Пучков Владимир Андреевич (, с 17 мая 2012 г.) (с 21 мая 2012 г., № 647 — 18 мая 2018 г.);
  генерал армии Зиничев Евгений Николаевич (18 мая 2018 г., № 231 — 8 сентября 2021 г.,† погиб);
 генерал-полковник внутренней службы Чуприян Александр Петрович (, с 10 сентября 2021 г., — 24 мая 2022 г.№ 250-рп).
 генерал-лейтенант Куренков Александр Вячеславович (c 25 мая 2022 г., № 305)

Первые заместители министра 
Действующий
 генерал-полковник внутренней службы Чуприян Александр Петрович (с 4 июня 2018 г., № 288)

Бывшие
 генерал-полковник Степанов Владимир Викторович (5 ноября 2015 г., № 552 — 4 июня 2018 г., № 288)
 действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Цаликов, Руслан Хаджисмелович (2007—2012)

Заместители министра 
Действующие
 генерал-лейтенант Серко, Алексей Михайлович (с 24 июля 2018 г., № 450) — статс-секретарь.
 генерал-полковник Гречушкин, Николай Николаевич (с 24 июля 2018 г., № 450)
 генерал-полковник Яцуценко, Виктор Николаевич (с августа 2018 г.) 
 генерал-полковник внутренней службы Денисов, Илья Павлович (с 3 июля 2019 г., № 310) 
 генерал-полковник внутренней службы Супруновский, Анатолий Михайлович] (с 2 марта 2020 г.) 
 действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Антропова, Валентина Викторовна (с 29 июля 2022 г., № 505)

Бывшие
 генерал-лейтенант внутренней службы Баженов Олег Валерьевич (7 июля 2016 г., № 323 — 6 июля 2017 г., № 310) (с 6 июля 2017 г., № 310 — статс-секретарь — заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 генерал-лейтенант внутренней службы Аксёнов Владлен Владимирович (с 2 февраля 2017 г., № 47 — август 2018 г.)
 генерал-майор внутренней службы Кададов Сергей Александрович (с августа 2017 года)
 генерал-полковник внутренней службы Чуприян Александр Петрович (13 ноября 2006 г., № 1269 — 4 июня 2018 г., № 288)
 действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Цаликов, Руслан Хаджисмелович (2000—2007)
 действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Артамонов Владимир Сергеевич (статс-секретарь-заместитель Министра 2012 — 2017 г.г.)
 действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Ничипорчук Виктор Михайлович (4 июня 2020 г., № 310 — 11 апреля 2022 г., № 197)
 действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Гурович Андрей Михайлович (4 июня 2018 г., № 288 — 25 мая 2022 г. № 306)

Погоны к специальным званиям внутренней службы МЧС России

Символика 
Министерство имеет флаг и геральдический знак-эмблему, утверждённые Указом Президента Российской Федерации.

Техника МЧС России имеет цветографические схемы, специальные звуковые и световые сигналы единые для любых аварийно-спасательных служб:
 техника предотвращения и помощи при чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны — основной цвет белый, цвет декоративных полос оранжевый, вдоль оси симметрии декоративной полосы наносят дополнительную полосу синего цвета шириной не более 1/4 ширины контрастирующей полосы;
 противопожарная служба — основной цвет красный, цвет декоративных полос белый.

Малая эмблема МЧС России — вытянутая по вертикали звезда белого цвета с восемью лучами. В центре звезды в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу(международная эмблема гражданской обороны). Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 15 ноября 1997 г. № 1231 «О флаге и геральдическом знаке — эмблеме Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Используется на нарукавных и нагрудных знаках, ведомственных наградах, для маркировки техники и имущества.

Средняя эмблема представляет собой изображение двуглавого орла золотистого цвета с опущенными крыльями, увенчанного короной, держащего в правой лапе скипетр, а в левой — державу, на груди которого расположена малая эмблема МЧС России. Используется на знамёнах, вымпелах, нарукавных знаках, ведомственных наградах, при оформлении территорий и помещений военных городков, а также на рекламной, сувенирной и печатной продукции.

Большая эмблема представляет собой изображение двуглавого орла золотистого цвета с опущенными крыльями, увенчанного короной, держащего в правой лапе скипетр, а в левой — державу. На груди орла — фигурный щит с полем оранжевого цвета. В поле щита расположена малая эмблема МЧС России. Используется на флаге, штандарте министра, ведомственных наградах, переходящих вымпелах и нарукавном знаке министра.

Ведомственные знаки отличия

Силы и средства 

 Поисково-спасательная служба МЧС России
 ФГУ Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России
 Центры управления в кризисных ситуациях главных управлений МЧС России по субъекту Российской Федерации (ЦУКСы)
 Федеральная противопожарная служба
 Государственный пожарный надзор МЧС России
 Спасательные воинские формирования МЧС России (бывшие войска гражданской обороны МЧС России)
 Государственная инспекция по маломерным судам
 Центр экстренной психологической помощи МЧС России
 Военизированные горноспасательные части
 Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН)

Авиация МЧС 
Авиация МЧС России была образована 10 мая 1995 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 457 «О создании Государственного унитарного авиационного предприятия МЧС России». За время своего существования, авиация МЧС России приняла участие почти в 400 спасательных операциях как в России, так и за рубежом.

Авиация МЧС имеет в своем составе базу аэродромно-технического и материального обеспечения на аэродроме «Раменское» и региональные подразделения.

На 2011 г. авиация Министерства насчитывает 53 воздушных судна — 18 самолётов и 35 вертолётов. Самолётный парк состоит из воздушных пунктов управления на базе самолётов Ил-62М и Як-42Д, транспортно-десантных Ил-76ТД, транспортных самолётов короткого взлёта и посадки Ан-74, многоцелевых самолётов Ан-3Т и противопожарных Бе-200ЧС. Вертолётный парк включает вертолёты Ми-8 и Ка-32, лёгкие аварийно-спасательные вертолёты Бо-105, ЕК-145 и БК-117, а также тяжёлые многоцелевые вертолёты Ми-26Т.

Признательность 
 27 декабря 2010 года глава МЧС России Сергей Шойгу открыл в сквере на Кременчугской улице памятник пожарным и спасателям. Установление монумента было приурочено ко Дню спасателя и 20-летия МЧС России.
 Памятник пожарным и спасателям во дворе Северо-Кавказского регионального центра МЧС России (Пятигорск). Открыт в июне 2014 года.
 18 декабря 2015 года пресс-служба Банка России распространила сообщение о выпуске памятной монеты, посвященной МЧС России.
 21 декабря 2020 года Московский метрополитен выпустил Единый билет и транспортную карту «Тройка» к 30-летию МЧС.

См. также 
 Гражданская оборона
 День спасателя Российской Федерации
День пожарной охраны России

Примечания

Ссылки 

 

 
Гражданская оборона
Поисково-спасательные службы России
Россия
Организации:Промышленная безопасность